Józef Ostrowski  (1850-1923) – polski polityk, członek Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego
 Józef Ostrowski (1859-1929) – generał armii Imperium Rosyjskiego, generał Wojska Polskiego
 Józef Ostrowski (1866-1939) – polski polityk, deputowany do  Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego